Dan (voornaam), een jongensnaam
 Dan (persoon), een van de zonen van aartsvader Jakob
 Dan (stam), de afstammelingen van deze persoon
 Dan (graad), een graad in (Japanse) vechtsporten, denksporten en kunstvormen
 Dan (Suriname), een dorp aan de Boven-Surinamerivier in Suriname
 Dan (bedrijf), een Israëlisch busbedrijf
 Dan (kibboets), een kibboets in Noord-Israël
 Dan (rivier), een rivier in Noord-Israël
 Dan (stad), een stad in de Levant
 Yakuba, een volk in Ivoorkust dat ook wel Dan wordt genoemd
 Dan (taal), de taal van dit volk